Jean d'Harambure peut désigner :
 Jean d'Harambure, un militaire français qui fut compagnon d'armes de Henri de Navarre ;
 Jean d'Harambure (1599-1639), un officier français, propriétaire du régiment d´Harambure ;
 Jean d'Harambure (1660-1703), un officier français, commandant la noblesse de Touraine.